Phaeleh — псевдоним Мэттью «Мэтта» Престона (), английского мультиинструменталиста, продюсера и диджея, исполняющего музыку в стиле фьюче-гэридж/постдабстеп.

Карьера 
В 2011 году Мэтт Престон выступал на фестивале электронной музыки  в Хорватии вместе с Kode 9, Skream, Jamie XX и др.

Критика и характеристика творчества 
По версии сайта PromoDJ, Phaeleh является одним из четырёх наиболее ярких чиллстеп-музыкантов, наряду с ID3, Submerse и Blackmill.

Газета «The Guardian» в ноябре 2010 года отметила продюсера Phaeleh в рубрике «Лучший новый музыкант», назвав артиста «талантливым продолжателем традиций бристольской группы Massive Attack».

Стиль композиций исполнителя описывают термином «кинематографическая танцевальная музыка» () — смесью гэриджа, дабстепа, эмбиента и инструментальной музыки.

Мартин Янг c сайта musicOMH отметил, что для Престона «». Маркус Дж. Мур из журнала Clash подметил, что Мэтт «сочетает дабстеп, электронику, хаус и соул с лёгкой утончённостью. Ему удаётся смешивать различные эстетики, не создавая при этом противоречивого звучания».

Дискография 
Ниже представленная дискография музыканта основана на данных сайта Discogs.

Студийные альбомы

Мини-альбомы

Синглы

Видеография

Источники

Ссылки 
 
 
 
 
 
 

 
Артисты, известные под псевдонимами
Гэридж-музыканты
Дабстеп-музыканты
Диджеи Великобритании
Музыкальные продюсеры Великобритании
Мультиинструменталисты Великобритании